Канал 4 може да се отнася до:
 Channel 4 – британски телевизионен канал на корпорация Channel Four Television Corporation
 Канал 4 (България)
 Канал 4 (Алжир) – четвъртия алжирски обществен телевизионен канал, EPTV Group
 Канал 4 (Австралия)
 Канал 4 (Ел Салвадор)
 Канал 4 (Иран)
 Канал 4 (Уругвай)

Пояснителни страници